Валье-де-Сантьяго () — город и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Гуанахуато. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 68 058 человек.

История 
В 1607 году город основали Кристобаль Мартин и Хуан Фернандес.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 
 Universidad Tecnologica del Suroeste de Guanajuato

Города Гуанахуато